Аксенгир () — село в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Аксенгирского сельского округа. Код КАТО — 194237100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1395 человек (696 мужчин и 699 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1607 человек (802 мужчины и 805 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Алматинская область)